Amherst faz referência a vários artigos:

Topónimos

Na Birmânia 
 Nome colonial de Kyaikkami

No Canadá 
 Amherst (Nova Escócia), localidade da Nova Escócia.
 Amherst (Quebec), cantão de Quebec.

Nos Estados Unidos 
 Amherst (Massachusetts), povo de Massachusetts.
 Amherst Center (Massachusetts), localidade de Massachusetts.
 North Amherst, localidade de Massachusetts.
 South Amherst (Massachusetts), localidade de Massachusetts.
 Amherst (Nova Iorque), povo da Nova York.
 East Amherst, área não incorporada no estado da Nova York.
 Amherst (Nova Hampshire), povo da Nova Hampshire.
 Amherst (condado de Hillsborough, Nova Hampshire), lugar designado pelo censo no condado de Hillsborough Nova Hampshire.
 Amherst (Ohio), povo de Ohio.
 South Amherst (Ohio), localidade de Ohio.
 Amherst (Virgínia), localidade de Virginia.
 Condado de Amherst, localidade de Virginia.
 Amherst (Wisconsin), vila de Wisconsin.
 Amherst Junction, vila de Wisconsin.
 Amherst (condado de Portage, Wisconsin), lugar designado pelo censo.
 Amherst (Colorado), localidade de Colorado.
 Amherst (Maine), cidade de Maine.
 Amherst (Nebraska), vila de Nebraska.
 Amherst (Texas), povo de Texas.

Pessoas 
 Jeffery Amherst, militar inglês (1717 - 1797).
 William Pitt Amherst, diplomata inglês (1773 - 1857).

Outros 
 Chrysolophus amherstiae, faisão de Amherst.
 Amherst College, instituto superior de humanidades em Amherst, Massachusetts.